Gaga steht für:
 Gaga (Mythologie), eine babylonische Gottheit
 Gaga (Farn), eine Gattung der Farne, die nach Lady Gaga benannt wurde
 Gaga (Dialekt), ein Dialekt des Franko-Provenzalischen in der Gegend von Saint-Étienne
 Ga-ga, eine Ballsportvariante des Völkerball oder Dodgeball, siehe Gagaball
 eine von dem israelischen Choreographen Ohad Naharin entwickelte Tanzform
 Gaga, Spitzname des deutschen Dartspielers Gabriel Clemens

gaga steht für:
 umgangssprachlich „verrückt“, „senil“, veraltet auch aus dem Französischen für „trottelig“, „kindisch“
 in der österreichischen Kindersprache in der Bedeutung von pfui
 lautmalerisch wie gagak für den Ruf einer Gans, historisch selten auch für dieselbe

GAGA bzw. GaGa steht als Abkürzung für:
 Kulturzentrum Gassergasse in Wien
 GaGa – Gemeinsam an Gutenberg arbeiten, ein Teilprojekt des Projekts Gutenberg-DE, siehe Projekt Gutenberg-DE#Geschichte
 Géometrie Algébrique et Géométrie Analytique, eine einflussreiche mathematische Arbeit von Jean-Pierre Serre

Siehe auch:
 Lady Gaga
 Radio Gaga
 Gender-Gaga, Kampfbegriff der Anti-Gender-Bewegung

Abkürzung